Zumpt è un cognome originario della Germania – che può essere riferito a:
 Karl Gottlob Zumpt (1792-1894) – filologo classico tedesco
 August Wilhelm Zumpt (1815-1887) – filologo classico tedesco, nipote di Karl Gottlob
 Fritz Konrad Ernst Zumpt (1908-1985) – entomologo tedesco